Слоут — це назва населеного пункту, залізничного пункту та прізвище літературного персонажу.

Села:
 Слоут — село в Україні, в Березівській сільській територіальній громаді Глухівського району Сумської області.

Залізничні зупинні пункти
 Слоут — пасажирський залізничний зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці.

Літературні герої
 Морган Лютер Слоут () — чи не головний лиходій у романі — фентезі Стівена Кінга «Талісман» (1984). Товстенький коротун, який мав товсті червоні щоки та подвійне підборіддя. Мстива і нікчемна людина, заклопотана лише тим, як би йому стати «номером 1». Дуже честолюбний і сильний — воістину вибухонебезпечне поєднання. Також згадується у романі Чорний будинок (; 2001).

Примітки